Il doppio maschile  del torneo di tennis Cincinnati Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori John Alexander e Phil Dent che hanno battuto in finale Brian Gottfried e Raúl Ramírez 1-6, 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Jimmy Connors /  Ilie Năstase (quarti di finale)
 Manuel Orantes /  Ion Țiriac (primo turno)

 John Alexander /  Phil Dent (Campioni)
 Nikola Pilić /  Allan Stone (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1973